Alphonse Bertillon - um criminologista francês. 
Louis-Adolphe Bertillon - um médico, estatístico e antropólogo francês.
Desambiguações de sobrenomes